|-
| 162901 - ||  || 17 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162902 - ||  || 26 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162903 - ||  || 15 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162904 - ||  || 15 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162905 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162906 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162907 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162908 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162909 - ||  || 24 mai 2001 ||  || 
|-
| 162910 - ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162911 - ||  || 6 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162912 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162913 - ||  || 28 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162914 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162915 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162916 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162917 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162918 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162919 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162920 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162921 - ||  || 17 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162922 - ||  || 19 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162923 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162924 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162925 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162926 - ||  || 24 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162927 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162928 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162929 - ||  || 30 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162930 - ||  || 26 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162931 - ||  || 27 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162932 - ||  || 18 iulie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162933 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162934 - ||  || 24 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162935 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162936 - ||  || 28 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162937 - ||  || 12 august 2001 ||  || 
|-
| 162938 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162939 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162940 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162941 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162942 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162943 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162944 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162945 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162946 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162947 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162948 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162949 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162950 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162951 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162952 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162953 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162954 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162955 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162956 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162957 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162958 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162959 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162960 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162961 - ||  || 22 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 162962 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162963 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162964 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162965 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162966 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162967 - ||  || 23 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162968 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162969 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162970 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162971 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162972 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162973 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162974 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162975 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162976 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 162977 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162978 - ||  || 19 august 2001 ||  || 
|-
| 162979 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162980 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162981 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162982 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162983 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162984 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162985 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162986 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162987 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162988 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162989 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162990 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162991 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162992 - ||  || 18 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 162993 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162994 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162995 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162996 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162997 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162998 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 162999 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 163000 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-